Babarskas ist der Familienname folgender Personen:

 Gerdas Babarskas (* 1994), litauischer Handballspieler
 Povilas Babarskas (* 1988), litauischer Handballspieler